Distrikt San Francisco bezeichnet folgende Distrikte 

in Panama:
 Distrikt San Francisco (Panama), Distrikt in der Provinz Veraguas

in Peru:
 Distrikt San Francisco (Ambo), Distrikt in der Provinz Ambo (Region Huánuco)